Унг:
 Унг — исторический комитат в северо-восточной части Венгерского королевства.
  — камбоджийская фамилия:
 Унг Хуот (род. 1945) — камбоджийский политик, представитель монархической партии ФУНСИНПЕК.